Passau steht für:
 Stadt Passau, kreisfreie Universitätsstadt im Regierungsbezirk Niederbayern, Bayern
 Landkreis Passau im Regierungsbezirk Niederbayern, Bayern
 Rastorf (Spolsau), rechter Zufluss der Spolsau östlich von Bredeneek, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Rastorfer Passau, Gemeindeteil von Rastorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Wittenberger Passau, Gemeindeteil von Martensrade, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Passau, Ortsteil von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten, Österreich
 Passau (M 1096), ehemaliges Minenjagdboot der Deutschen Marine
 Passau (Schiff), Ausflugsschiff mit Heimathafen Passau
 (16498) Passau, nach der Stadt benannter Asteroid